Abak bezeichnet folgende Orte:
 Abak (Indonesien), im Regierungsbezirk Bolaang Mongondow, Indonesien
 Abak (Nigeria), im Bundesstaat Akwa Ibom, Nigeria
 Abak (Pakistan)
 Abak (Türkei), im Landkreis Karpuzlu, Türkei
 Bar Abak, in der Provinz Sistan und Belutschistan, Iran
 ehemaliger Name der philippinischen Gemeinde Capul